Puru bezeichnet:

 Puru (Stamm), einen legendären Stamm im vedischen Indien
 Puru (König), einen mythischen König der Puru aus der Monddynastie
 Puru (Estland), ein Dorf in Estland